La Coppa dei Paesi Bassi è una competizione pallavolistica femminile per squadre di club olandesi, organizzata annualmente dalla Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni